Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1991 in Rüsselsheim

Aufstieg 
Legende:
Aufstiegsrunden in Hannover (Nord) und Bad Dürkheim (Süd)

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1990
Hockey 1991